

Geografia 
 Arima – borgo di Trinidad e Tobago

Persone 
 Haruo Arima – calciatore giapponese
 Kenji Arima – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Kō Arima – calciatore giapponese

Altro 
 Castello di Arima – castello crociato a sud-est di Tartus, Siria 
 Clan Arima – clan di samurai del Giappone medievale durante l'epoca Sengoku
 Cratere Arima – cratere sulla superficie di Marte
 Linea Shintetsu Arima – ferroviaria urbana delle Ferrovie Shintetsu